Kosice ou Košice peut désigner

Patronyme 
 Gyula Kosice, un sculpteur argentin

Toponyme

Kosice, un village de Pologne

Košice, une ville de Slovaquie et la capitale de la région de Košice.

Kosice, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové ;
 Košice, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Košice, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie